Слэй () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Слэй, Барбара — английская детская писательница и радиоведущая.
 Слэй, Брэндон (род. 1975) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.
 Слэй, Гарольд Крофтон (1867—1933) — австралийский предприниматель и судовладелец.
 Slay — компьютерная игра.